N.W.A. and the Posse — сборник американской хип-хоп группы N.W.A, выпущенный Macola Records в 1987 году. Отчётный релиз, собирающий треки спродюсированные Dr. Dre. Также считается первым сборником N.W.A., включает в себя ранее выпущенные треки N.W.A, Eazy-E, Fila Fresh Crew, и Rappinstine. В 1988 году сборник занял 39-е место в хит-параде R&B Albums американского журнала Billboard.

N.W.A. and the Posse был повторно выпущен в 1989 году Ruthless Records, заменяя трек «Scream» на «A Bitch Iz A Bitch». Альбом получил золотой сертификат RIAA.

Список композиций 
Примечания: Альбом был переиздан в 1989 году. Трек «Scream» заменили на "A Bitch Iz A Bitch".

Примечания

Ссылки 
 Album Review. Billboard

Сборники 1987 года
Альбомы N.W.A
Дебютные альбомы 1987 года
Сборники на английском языке